Saint-Gobain – gruppo industriale
 Saint-Gobain – comune francese